Il singolare del torneo di tennis Guarujá Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Mats Wilander 3-6, 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 José Luis Clerc (Campione)
 Mats Wilander (finale)
 Bernard Boileau (quarti di finale)
 Mats Wilander (semifinali)
 Assente
 Tim Mayotte (secondo turno)
 Pablo Arraya (secondo turno)
 Marcos Hocevar (secondo turno)

 Alejandro Ganzábal (secondo turno)
 Hans Simonsson (secondo turno)
 Carlos Kirmayr (secondo turno)
 Van Winitsky (secondo turno)
 Brad Gilbert (secondo turno)
 Tim Wilkison (terzo turno)
 Víctor Pecci (secondo turno)
 Damir Keretić (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Guarujá Open 1983